Všechny moje lásky může být:

 Všechny moje lásky (film) – film Stephena Frearse z roku 2000
 Všechny moje lásky (seriál) – český televizní seriál z roku 2015